Платфо́рма 93 км — упразднённый железнодорожный остановочный пункт московского направления Октябрьской железной дороги. Располагается вне населённых пунктов, в 1,5 км к северо-западу от посёлка Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. В 700 м к востоку от платформы начинается крупный садоводческий массив. В 800 м юго-западнее платформы проходит автодорога . 

Остановка электропоездов на платформе в настоящее время (2012 год) не осуществляется.

Железнодорожные станции и платформы Тосненского района
Закрытые остановочные пункты
Закрытые железнодорожные платформы